Stube steht für:

 Stube, Wohnraum
 Badehaus
 STUBE, Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur
 StuBe, Studienbegleitprogramm
 Stube (Einheit), ein Volumenmaß in der Salzwirtschaft
 Firma Stube, ein ehemaliger Hersteller von Personen- und Haushaltswaagen

Siehe auch:

 Stub
 Stuben
 Stubbe
 Gute Stube